4 de 9 amb folre
 4 de 9 amb folre i l'agulla
 4 de 9 sense folre